Lo styxosauro (gen. Styxosaurus) è un rettile marino estinto, appartenente ai plesiosauri. Visse nel Cretaceo superiore (Santoniano – Campaniano, 80-75 milioni di anni fa). I suoi resti sono stati ritrovati in Nordamerica.

Descrizione

Questo animale era un grande rappresentante dei plesiosauri, rettili marini dal collo lungo. Lo styxosauro, in particolare, era fornito di un collo di dimensioni eccezionali: composto da oltre sessanta vertebre cervicali, esso era lungo almeno la metà dell'intero corpo dell'animale, che misurava in totale circa 12 metri di lunghezza. Il cranio era piccolo e piatto, dotato di numerosi denti lunghi e aguzzi, strutturati in modo tale da essere più utili nel trattenere prede piuttosto che lacerarle.

Classificazione
Lo styxosauro è un tipico rappresentante degli elasmosauridi, una famiglia di plesiosauri dal collo particolarmente lungo. Sono note due specie piuttosto simili fra loro, Styxosaurus browni e S. snowii. A quest'ultima sono ascritte anche alcune forme del genere desueto Alzadasaurus. Alcuni studiosi ritengono che al genere Styxosaurus possa appartenere anche Woolungasaurus glendowerensis, un elasmosauro primitivo del Cretaceo inferiore dell'Australia. Secondo uno studio, la specie S. browni sarebbe riferibile al genere Hydralmosaurus.

Stile di vita
Questo animale doveva essere un lento predatore degli oceani, che utilizzava il lungo collo per arpionare i pesci di cui si cibava. Dato il tipo di dentatura, sembra che le prede venissero inghiottite intere.

Nella cavità gastrica di un esemplare di styxosauro, originariamente descritto come Alzadasaurus pembertoni, sono stati ritrovati circa 250 gastroliti, o “pietre del ventre”. Di solito queste pietre vengono inghiottite dagli animali marini e utilizzati come zavorra, ad esempio nei coccodrilli. Tuttavia, i gastroliti ritrovati nell'esemplare di Styxosaurus (e in altri elasmosauri) erano molto piccoli, e virtualmente inutili (si stima che pesassero meno dell'1% dell'animale in vita). È possibile, quindi, che gli elasmosauri utilizzassero i gastroliti per triturare il cibo inghiottito in precedenza, come facevano i dinosauri sauropodi.

Bibliografia
Williston, S. W. 1890a. Structure of the plesiosaurian skull. Science 16(407):290.
Williston, S. W. 1890b. A new plesiosaur from the Niobrara Cretaceous of Kansas. Kansas Academy Science, Transactions 7:174-178, with 2 fig. 
Williston, S. W. 1893. An interesting food habit of the plesiosaurs. Kansas Academy of Science, Transactions 13:121-122, 1 plate.
Williston, S. W. 1906. North American Plesiosaurs: Elasmosaurus, Cimoliasaurus, and Polycotylus. American Journal of Science 4(21):221-236.
Welles, S. P. and Bump, J. 1949. Alzadasaurus pembertoni, a new elasmosaur from the Upper Cretaceous of South Dakota. Journal of Paleontology 23(5): 521-535.
Welles, S. P. 1943. Elasmosaurid plesiosaurs with a description of the new material from California and Colorado. University of California Memoirs 13:125-254. figs.1-37., pls.12-29.
Welles, S. P. 1952. A review of the North American Cretaceous elasmosaurs. University of California Publications in Geological Sciences 29:46-144. figs. 1-25.
Welles, S. P. 1962. A new species of elasmosaur from the Aptian of Columbia and a review of the Cretaceous plesiosaurs. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
Carpenter, K. 1999. Revision of North American elasmosaurs from the Cretaceous of the western interior. Paludicola 2(2):148-173.
Everhart, M. J. 2000. Gastroliths associated with plesiosaur remains in the Sharon Springs Member of the Pierre Shale (Late Cretaceous), western Kansas. Kansas Academy of Science, Transactions 103(1-2): 58-69.
Cicimurri, D. J. and M. J. Everhart, 2001. An elasmosaur with stomach contents and gastroliths from the Pierre Shale (late Cretaceous) of Kansas. Kansas Acad. Sci. Trans 104(3-4):129-143.
Everhart, M. J. 2005a. Oceans of Kansas - A Natural History of the Western Interior Sea. Indiana University Press, 320 pp.
Everhart, M. J. 2005b. Elasmosaurid remains from the Pierre Shale (Upper Cretaceous) of western Kansas. Possible missing elements of the type specimen of Elasmosaurus platyurus Cope 1868? PalArch 4(3): 19-32.
Everhart, M. J. 2006. The occurrence of elasmosaurids (Reptilia: Plesiosauria) in the Niobrara Chalk of Western Kansas. Paludicola 5(4):170-183.
Henderson, J. 2006. Floating point: a computational study of buoyancy, equilibrium, and gastroliths in plesiosaurs. Lethaia 39: 227-244.
 Sven Sachs; Johan Lindgren; Benjamin P. Kear (2018). "Reassessment of the Styxosaurus snowii (Williston, 1890) holotype specimen and its implications for elasmosaurid plesiosaurian interrelationships". Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology. 42 (4): 560–574. doi:10.1080/03115518.2018.1508613. S2CID 134569623.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Plesiosauri